Двадцать шестой сезон мультсериала «Симпсоны» транслировался на телеканале FOX с 28 сентября 2014 года по 17 мая 2015 года.

В этом сезоне:
 у Красти умер отец («Clown in the Dumps»);
 Гомер и Барт пытались разрешить конфликт отцов и детей («The Wreck of the Relationship»);
 Мардж открыла магазин по продаже бутеров («Super Franchise Me»);
 Симпсоны встретили ранних самих себя («Treehouse of Horror XXV»);
 мистер Бёрнс нашёл себе подругу («Opposites A-Frack»);
 Симпсоны встретились с героями «Футурамы» («Simpsorama»);
 Барт пытался победить своего нового учителя-хулигана («Blazed and Confused»);
 а также у Гомера был кризис среднего возраста («Covercraft»).

Список серий 

Только оригинальный показ + нет источников на даты

Примечания 

26
Телесезоны США 2014 года
Телесезоны США 2015 года